Auke de Boer (politicus)
 Auke de Boer (muzikant)